86. breddegrad kan henvise til:

 86. nordlige breddekreds
 86. sydlige breddekreds